Гулье́льмо Гаспарри́ни (, 1804—1866) — итальянский ботаник и миколог.

Биография 
Гульельмо Гаспаррини родился 13 июня (или 14 июня) 1804 года в Кастельгранде. Начальное образование получал в родном городе, затем переехал в Неаполь, где в 1823 году получил диплом ветеринара. Затем Гаспаррини некоторое время учился в Неаполитанском ботаническом саду у М. Теноре и Дж. Гуссоне.

До 1842 года Гульельмо возглавлял Ботанический сад Боккадифалько в Палермо, затем вернулся в Неаполь, став преподавателем в ветеринарной школе. В 1844 году Гаспаррини получил назначение профессором Неаполитанского университета.

В 1857 году Гаспаррини стал профессором и директором Ботанического сада Павии. В 1861 году вновь переехал в Неаполь, возглавив Ботанический сад. В 1862 году Гаспаррини был избран членом Национальной академии наук.

Скончался Гульельмо Гаспаррини 28 июня 1866 года в Неаполе.

Некоторые научные публикации

Роды растений, названные в честь Г. Гаспаррини 
  [= ]
  [= ]
  [= ]

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии
Ботаники XIX века
Микологи Италии
Птеридологи